Volnay (Côte-d'Or)
 Volnay (Sarthe)